Als Streumaß oder Streuungsmaß wird bezeichnet
 Kennzahl einer Stichprobe in der deskriptiven Statistik, siehe Streuungsmaß (Statistik)
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Dispersionsmaß (Stochastik)